Бразильский этап FIA WTCC 2009 — дебютный этап сезона 2009, проведённый на Autódromo Internacional de Curitiba (рядом с Куритибой, Бразилия) во второй уик-энд марта 2009 года. Этап-2009 — 4-й этап WTCC в Бразилии.

Общая информация 
Действующие чемпионы серии из SEAT Sport отметили новый сезон поулом и двумя уверенными победами. Одна из побед на счёту защищающего свой титул Ивана Мюллера.

Лучшими из остальных стали пилоты заводских BMW — Йорг Мюллер и Августо Фарфус. Немец занял шестое место в квалификации и приехал пятым во второй гонке, а бразилец стал пятым в первом заезде.

Третья заводская команда чемпионата — Chevrolet — может занести себе в актив быстрейший круг Алена Меню во втором заезде.

Безоговорочно лучшим частным пилотом бразильского этапа стал испанец Феликс Портейро, выигравший обе гонки в своём зачёте и финишировавший восьмым и седьмым в абсолюте.

Все 23 пилота вышедшие на старт второго заезда в итоге добрались до финиша.

Иван Мюллер и Габриэле Тарквини второй год подряд выигрывают на бразильском этапе первый и второй заезд уик-энда.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:30.249

Гонка 1 

Примечания:Танев, Монтейру и Ларини оштрафованы на 30 секунд за совершение обгона, при нахождении на трассе автомобиля безопасности.Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 9Ван Лаген оштрафован на 30 секунд за обгон в зоне действия жёлтых флагов.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Первая восьмёрка финишировавших в первой гонке зеркально развёрнута.Хафф, Меню, Д`Асте и Чолак отправлены в конец стартовой решётки за нарушение режима «закрытого парка».Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 5Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 7

Гонка 2 

Примечания:Чолак не принял участия в заезде.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

 

Бразилия
Моторные виды спорта
Март 2009 года
2009
События 8 марта